Александр Лисовой:
 Лисовой, Александр Иванович (1966—1987) — советский военнослужащий, участник Афганской войны.
 Лисовой, Александр Иванович (1957—2021) — российский тренер.